Митяково — название населённых пунктов:

Россия 
 Митяково — деревня в Селивановском районе Владимирской области.
 Митяково — деревня в Егорьевском районе Московской области.